В одиночному розряді тенісного турніру Borden Classic 1977, який проходив в рамках циклу незалежних жіночих тенісних турнірів 1977 року, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 7-5, 5-7, 6-1.

Основна сітка

Посилання 

1977
Тур WTA 1977